Labonté ist der Familienname folgender Personen:

 Charline Labonté (* 1982), kanadische Eishockeytorhüterin
 Johann Labonté (1866–1945), deutscher Jugendstil-Architekt
 Julie Labonté (* 1990), kanadische Kugelstoßerin und Diskuswerferin
 Richard Labonté (* 1949), kanadischer Autor, Journalist und Buchhändler 

Siehe auch:
 Labonte